Банана — оригинальное английское название бананов. Также может означать:

 Банана — небольшой город в Центральном Квинсленде, Австралия.
 Банана — небольшой город и морской порт в провинции Центральное Конго, Демократическая Республика Конго.
 Банана — район местного самоуправления, Квинсленд, Австралия.
  — река в США.
 Банана, Канаан (1936—2003) — политик Зимбабве, деятель освободительного движения в Родезии, пастор.
 Банана, Яя (род. 1991) — камерунский футболист, защитник.

См. также 
 Банан